Andrés Jair Rentería Morelo (1993) – calciatore colombiano
 Marcela Morelo (1964) – cantautrice argentina
 Wilson Morelo (1987) – calciatore colombiano